Чочуа Андрей Максимович (1879 с. Адзюбжа, Сухумский округ, Российская империя — 1965) — советский государственный и партийный деятель. Председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР (1948—1958).

Биография 

По окончании в 1905 г. Тифлисского учительского института работал преподавателем в Сухуми.

С марта 1921 г. последовательно занимал посты заведующего отделом школ Народного комиссариата просвещения ССР Абхазия, директора первой Сухумской семилетней школы (ССР Абхазия), заместителя народного комиссара просвещения АССР Абхазия, а затем — комиссара народного просвещения АССР Абхазия.

С 1938 г. — председатель Верховного Совета Абхазской АССР, а с 7 апреля 1948 по 1958 гг. — председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени (1946; 17.09.1959)
 орден «Знак Почёта» (24.02.1941)
 медали
 Заслуженный учитель Грузинской ССР

Память 
 Улица Чочуа в Сухуме.

Литература 

 Большая советская энциклопедия. Третье издание, тт. 1 — 30, Москва, 1969—1978

Коммунисты Грузии
Революционеры Грузии
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Выпускники Тифлисского учительского института
Председатели Президиума Верховного Совета Абхазской АССР
Председатели Верховного Совета Абхазской АССР
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
министры Абхазской АССР